Stati Uniti d'America
 Waveland – città della Contea di Montgomery, Indiana
 Waveland – città della Contea di Hancock, Mississippi